Das Wort Regensberg bezeichnet

 in der Schweiz
 Regensberg (Adelsgeschlecht) (Regensberger), ein Adelsgeschlecht im nordostschweizerischen Zürichgau
 Ruine Altburg, um 1040 erbauter Stammsitz der Regensberger in Regensdorf
 Schloss Regensberg, um 1245 bis 1302 Herrschaftssitz der Regensberger
 Regensberg, eine politische Gemeinde im Kanton Zürich
 Regensberger Fehde von 1267/68
 Herrschaft Regensberg, die Besitzungen der Regensberger und von 1409 bis 1798 Landvogtei der Stadt Zürich
 Amt Regensberg, von 1798 bis 1803 der Name der ehemaligen Landvogtei
 Bezirk Regensberg, von 1803 bis 1831, ab 1831 Bezirk Dielsdorf
 Bülach-Regensberg-Bahn (auch Gabeleisenbahn oder Herdöpfelbahn), von 1865 bis 1877 eine Eisenbahngesellschaft in der Schweiz

 in Österreich
 Eberhard von Regensberg (um 1170–1246), Erzbischof von Salzburg 

 in Deutschland
 Regensberg (Kunreuth), Ortsteil der Gemeinde Kunreuth, Landkreis Forchheim, Bayern
 Burgruine Regensberg (Kunreuth), eine im 11. Jahrhundert entstandene Burg
 Regensberg (Berg), ein Hügel im Gebiet des Marbachs, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Friedrich Regensberg (1845–1913), deutscher Militärschriftsteller
 Regensberg (Verlag), ehemaliger Buchverlag in Münster